Bupleurum heterophyllum är en flockblommig växtart som beskrevs av Venceslas Victor Jacquemont och Charles Baron Clarke. Bupleurum heterophyllum ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
heterophyllum